Территориальное деление Москвы — система территориальных единиц в пределах границ города Москвы.

Территориальными единицами Москвы являются административные округа, районы и поселения, имеющие наименования и границы, закреплённые правовыми актами города.

 Административный округ — территориальная единица города Москвы, образуемая для административного управления соответствующей территорией. Административный округ включает в себя несколько районов или поселений города Москвы. Границы административного округа не могут пересекать границ районов или поселений.

 Район — территориальная единица Москвы, образуемая с учётом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.

 Поселение — территориальная единица Москвы, образуемая на территориях, включённых в состав Москвы в 2012 году в ходе реализации проекта по расширению её территории, с учётом численности населения, исторических, географических, градостроительных, социально-экономических характеристик и других особенностей соответствующих территорий. 

В состав Москвы входят 12 административных округов, 125 районов в составе 10 административных округов и 21 поселение в составе 2 административных округов.

 Соотношение территориального и муниципального устройства

В границах территориальных единиц образованы муниципальные образования. Муниципальные образования в границах 125 районов с 2012 года наделены статусом муниципальных округов. В границах 21 территориальных поселений образованы муниципальные образования, в том числе 2 городских округа и  19 муниципальных поселений.

 Населенные пункты в составе Москвы

В составе поселений в ст. 5 Закона г. Москвы «О территориальном делении города Москвы» выделяются населённые пункты, как и в Федеральной информационной адресной системе.

Административные округа Москвы 
Административные округа Москвы созданы в 1991 году. 
До 1 июля 2012 года в Москве 10 административных округов, в которые входили 125 районов. С 1 июля 2012 года, после расширения территории Москвы, были образованы 2 новых административных округа (Новомосковский и Троицкий), в которые входят 21 поселение.

Административные округа делятся на районы и поселения (первоначально на муниципальные округа).

Статус административных округов определяется Уставом города Москвы, актами мэра Москвы и Правительства Москвы. Округа управляются префектами. Троицкий и Новомосковский округа управляются одним префектом, фактически как единый округ.

Список административных округов Москвы

Карта

Районы Москвы 

Центральный административный округ:

 Арбат
 Басманный район
 Замоскворечье
 Красносельский район
 Мещанский район
 Пресненский район
 Таганский район
 Тверской район
 Хамовники
 Якиманка

Северный административный округ:

 Аэропорт
 Беговой
 Бескудниковский район
 Войковский район
 Восточное Дегунино
 Головинский район
 Дмитровский район
 Западное Дегунино
 Коптево
 Левобережный
 Молжаниновский район
 Савёловский район
 Сокол
 Тимирязевский район
 Ховрино
 Хорошёвский район

Северо-Восточный административный округ:

 Алексеевский район
 Алтуфьевский район
 Бабушкинский район
 Бибирево
 Бутырский район
 Лианозово
 Лосиноостровский район
 Марфино
 Марьина Роща
 Останкинский район
 Отрадное
 Ростокино
 Свиблово
 Северный
 Северное Медведково
 Южное Медведково
 Ярославский район

Восточный административный округ:

 Богородское
 Вешняки
 Восточный
 Восточное Измайлово
 Гольяново
 Ивановское
 Измайлово
 Косино-Ухтомский
 Метрогородок
 Новогиреево
 Новокосино
 Перово
 Преображенское
 Северное Измайлово
 Соколиная Гора
 Сокольники

Юго-Восточный административный округ:

 Выхино-Жулебино
 Капотня
 Кузьминки
 Лефортово
 Люблино
 Марьино
 Некрасовка
 Нижегородский район
 Печатники
 Рязанский район
 Текстильщики
 Южнопортовый район

Южный административный округ:

 Бирюлёво Восточное
 Бирюлёво Западное
 Братеево
 Даниловский район
 Донской район
 Зябликово
 Москворечье-Сабурово
 Нагатино-Садовники
 Нагатинский Затон
 Нагорный район
 Орехово-Борисово Северное
 Орехово-Борисово Южное
 Царицыно
 Чертаново Северное
 Чертаново Центральное
 Чертаново Южное

Юго-Западный административный округ:

 Академический район
 Гагаринский район
 Зюзино
 Коньково
 Котловка
 Ломоносовский район
 Обручевский район
 Северное Бутово
 Тёплый Стан
 Черёмушки
 Южное Бутово
 Ясенево

Западный административный округ:

 Внуково
 Дорогомилово
 Крылатское
 Кунцево
 Можайский район
 Ново-Переделкино
 Очаково-Матвеевское
 Проспект Вернадского
 Раменки
 Солнцево
 Тропарёво-Никулино
 Филёвский Парк
 Фили-Давыдково

Северо-Западный административный округ:

 Куркино
 Митино
 Покровское-Стрешнево
 Северное Тушино
 Строгино
 Хорошёво-Мнёвники
 Щукино
 Южное Тушино

Зеленоградский административный округ:

 Матушкино
 Савёлки
 Старое Крюково
 Силино
 Крюково

Поселения Москвы 

Новомосковский административный округ:
 поселение Воскресенское
 поселение Внуковское
 поселение Десёновское
 поселение Кокошкино
 поселение Марушкинское
 поселение Московский
 поселение «Мосрентген»
 поселение Рязановское
 поселение Сосенское
 поселение Филимонковское
 поселение Щербинка

Троицкий административный округ:
 поселение Вороновское
 поселение Киевский
 поселение Клёновское
 поселение Краснопахорское
 поселение Михайлово-Ярцевское
 поселение Новофёдоровское
 поселение Первомайское
 поселение Роговское
 поселение Троицк
 поселение Щаповское

История

См. также 
 Местное самоуправление в Москве
 Населённые пункты в составе Москвы
 Эксклавы и протуберанцы Москвы
 Отдельные площадки Москвы
 Почтовое деление Москвы

Примечания

Ссылки 
 Управы Москвы
 Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года) с добавлениями от 22 июня 2005 года (уточнение формулировок), от 28 ноября 2007 года (изменения в границах районов «Метрогородок» и «Бабушкинский») и от 1 января 2010 (изменения в Зеленограде)
 Распоряжение мэра Москвы от 17 марта 1997 года № 220-РМ «О положении об административном округе»

 
Списки:Москва